Pursell ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Pursell (1926–2020), US-amerikanischer Pianist
 Brennan C. Pursell (* 1967), US-amerikanischer Historiker
 Carl Pursell (1932–2009), US-amerikanischer Politiker
 Carroll W. Pursell (* 1932), US-amerikanischer Historiker

Siehe auch:
 Purcell